Schwedt ist der Name folgender Orte:

 Schwedt/Oder, Stadt im Landkreis Uckermark in Deutschland
 Schwedt, ehemals im Landkreis Kolberg-Körlin, Dorf in der polnischen Woiwodschaft Westpommern; siehe: Świecie Kołobrzeskie

Schwedt ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst-Henning Schwedt (1945–1983), deutscher Schriftsteller und Dramaturg
 Georg Schwedt (* 1943), deutscher Chemiker
 Herbert Schwedt (1934–2010), deutscher Volkskundler
 Herman H. Schwedt (* 1935), deutscher Kirchenhistoriker

Siehe auch:
 Militärgefängnis Schwedt
 Schloss Schwedt
 Brandenburg-Schwedt
 Szwed
 Schwed